MIP Smyk – pierwszy polski samolot sportowy z chowanym podwoziem (1934-1938)
 PW-5 Smyk – polski szybowiec
 Smyk (sieć sklepów) – polska sieć sklepów dla dzieci
 Smyk (samochód)
 Dom Towarowy Smyk w Warszawie